Hirschfelde kan syfta på:

 Hirschfelde, Zittau – en ortsdel i Zittau i Sachsen
 Hirschfelde, Werneuchen – en ortsdel i Werneuchen i Brandenburg